Kurwien ist ein deutscher Ortsname:
 Kurwien, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Karwica (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bahnhof Kurwien, Bahnstation im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Karwica Mazurska, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen